Zhujie bezeichnet:

 Zhujie (Guangnan) (珠街镇), Großgemeinde im Kreis Zhujie in der chinesischen Provinz Yunnan
 Zhujie (Qilin) (珠街街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Qilin in der chinesischen Provinz Yunnan
 Zhujie (Changning) (珠街彝族乡), Nationalitätengemeinde der Yi im Kreis Changning in der chinesischen Provinz Yunnan